Plaats in Indonesië
 Tamanagung (Muntilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tamanagung (Cluring), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Taman Agung, doorverwijspagina